Berckemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Philipp Berckemeyer (1808–1879), lauenburgischer Gutsherr und Abgeordneter
 Hans Berckemeyer (1873–1957), deutscher Industriejurist im Bergbau
 Hermann Berckemeyer (1875–1950), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Berkemeyer
 Berkemeier